Изотопы брома — разновидности химического элемента брома с разным количеством нейтронов в атомном ядре. Известны изотопы брома с массовыми числами от 68 до 97 (количество протонов 35, нейтронов от 33 до 62) и 14 ядерных изомеров.

Природный бром представляет собой смесь двух стабильных изотопов:
 79Br (изотопная распространённость 51 %)
 81Br (изотопная распространённость 49 %)

Самым долгоживущим радиоизотопом является 77Br с периодом полураспада 57 часов.

Применение 
Ряд изотопов брома применяется в качестве меченых атомов в химии и медицине, а также для терапевтических целей в медицине: 76Br, 77Br, 80mBr, 82Br.

Таблица изотопов брома

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы